Hossmo kan syfta på:

 Hossmo socken – en socken i Småland
 Hossmo landskommun – en tidigare kommun i Kalmar län 1863–1951
 Hossmo församling – en församling i Växjö stift
 Hossmo kyrka – en kyrkobyggnad i Hossmo söder om Kalmar
 Hossmo – en småort och kyrkby i Hossmo socken
 Hossmo distrikt – ett distrikt i Kalmar kommun och Kalmar län 2016–